Guarini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Guarini (1901–1981), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Anna Guarini (1563–1598), italienische Sängerin der Renaissance, siehe Il Canto delle Dame di Ferrara
 Francesco Guarini oder Guarino (1611–1651), süditalienischer Maler des Frühbarock
Frank Joseph Guarini (* 1924), US-amerikanischer Politiker
 Giovanni Battista Guarini (1538–1612), italienischer Dichter
 Guarino Guarini (1624–1683), italienischer Mathematiker, Philosoph und Architekt
 Ignaz Guarini (1676–1748), Jesuitenpater und Hofbeichtvater
 Justin Guarini (* 1978), US-amerikanischer Sänger

Siehe auch:
 Guarino
 Guardini